De Engelse term voor kalklicht
 Limelight (film uit 1936), een Britse film uit 1936
 Limelight (film uit 1952), een Amerikaanse komedie uit 1952
 Limelight (film uit 2009), een Amerikaanse film uit 2009
 Limelight (film uit 2017), een Amerikaanse film uit 2017 
 Limelight (documentaire), een Amerikaanse documentaire uit 2011
 Limelight (Kortrijk), voormalige bioscoop en theater

Zie ook
 Limelight Records, een voormalig Amerikaans platenlabel
 The Limelight, een reeks nachtclubs in de Verenigde Staten